Daru kan syfta på:

 Daru, stad i Papua Nya Guinea
 Desa Daru, administrativ by, Jawa Barat, Indonesien